„Boutefeu” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Boutefeu” – kanonierka typu Arbalète z lat 60. XIX wieku
 „Boutefeu” – niszczyciel typu Bouclier z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów